Harqin est une des transcriptions du nom la tribu mongole orientale des Qaracin () ; ().

Ce nom est également utilisé pour décrire les deux principales subdivisions administratives où ils habitent depuis environ 1635 :
 Le xian autonome mongol gauche de Harqin () est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 La bannière de Harqin () est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.